GBR est un code qui peut signifier :
 Royaume-Uni,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ; 
 , MA, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

GBR est un sigle qui peut signifier :
 Gesellschaft bürgerlichen Rechts, un statut de société de personne de droit civil allemand ;
 Great Barrier Reef (en français, Grande Barrière de Corail), une barrière de corail située au Queensland, en Australie.

GBR est une abréviation qui peut signifier :
 général de brigade, un grade militaire.

Code